Ubaque kan syfta på:

Colombia 

 Ubaque (kommun), Cundinamarca, 
 Ubaque (ort), Cundinamarca,